Das Fräulein steht für:

 Das Fräulein (Roman), Roman von Ivo Andrić (1945)

Filme:
 Das Fräulein (1967), deutscher Fernsehfilm von Hans Bachmüller
 Das Fräulein (1980), jugoslawischer Film von Vojtěch Jasný 
 Das Fräulein (2006), Film von Andrea Štaka